Hajiwske (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hajiwske (Solotschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Hajiwske (Perwomajsk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk